Pardaliparus är ett fågelsläkte i familjen mesar inom ordningen tättingar: Släktet omfattar tre arter som förekommer i Kina samt i Filippinerna:
 Mandarinmes (P. venustulus)
 Praktmes (P. elegans)
 Palawanmes (P. amabilis)

Liksom flera andra messläkten placerades arterna tidigare i Parus. Det utgör en systergrupp till svartmesarna i Periparus och inkluderas av vissa däri.

Referenser 

Mesar
Fågelsläkten